Алибей — топоним. Может означать:

 Алибей — озеро в Одесской области Украины.
 Алибей (остров) — остров в заливе Эдремит.
 Алибей (река) — река в Турции.